Юго-Восточный регион () — один из восьми статистических регионов Северной Македонии. Название происходит от географического положения.

Юго-Восточный регион включает 10 общин расположенных в юго-восточной части страны. Крупнейшими городами являются Струмица, Радовиш и Гевгелия. По результатам переписи 2002 года в общинах Юго-Восточного региона проживают 171 416 жителей. Общая площадь общин региона — 2735 км².

Этнический состав населения региона согласно переписи 2002 года:

Примечания 

Статистические регионы Северной Македонии